Vera Ilyina ist der Name von 

 Vera Ivanovna Ilyina (1930–2018), russische Palynologin
 Wera Sergejewna Iljina (geboren 1974), russische Wasserspringerin